Charonosaurus est un genre éteint de dinosaures ornithopodes de la famille des hadrosauridés (« dinosaures à bec de canard »), classé dans la sous-famille des Lambeosaurinae. Il a vécu à la fin du Crétacé supérieur, durant le Maastrichtien supérieur, il y a environ entre  (millions d'années).

Les fossiles de ce dinosaure ont été découverts dans un lit d'ossements de la formation géologique de Yuliangze en Chine, dans la région du fleuve Amour et en Russie.

Une seule espèce est connue : Charonosaurus jiayinensis, décrite par Pascal Godefroit et ses collègues en 2000.

Étymologie 
Charonosaurus signifie « lézard de Charon ».

Description 
Charonosaurus est un grand hadrosauridé dont l'holotype est un crâne partiel. D'autres os fossiles du squelette post-crânien d'adultes et de juvéniles retrouvés dans la même région, indiquent que c'était un grand hadrosauridé dont le fémur mesurait .

L'animal adulte devait mesurer environ .  

Son crâne montre de grandes similitudes avec celui de Parasaurolophus, en raison de la modification de la forme de ses os frontaux qui indique la présence d'une longue crête creuse projetée vers l'arrière. 

La découverte de Charonosaurus fournit la preuve que les lambéosaurinés ont survécu jusqu'à la toute fin du Crétacé, juste avant ou jusqu'à l'extinction massive du Crétacé-Tertiaire. Elle confirme aussi que les faunes du Maastrichtien supérieur connues en Asie du Nord-Est sont dominées par des lambéosaurinés.

Classification

Cladogramme 
La proximité phylogénétique de Charonosaurus avec le genre nord-américain Parasaurolophus, déjà soulignée par P. Godefroit en 2000, a été confirmée en 2013 et en 2016 par les synthèses phylogénétiques sur les Hadrosauroidea réalisées par Albert Prieto-Márquez et ses collègues. Leurs cladogrammes montrent il montre la position en groupe frère des deux genres au sein de la tribu des Parasaurolophini :

Un cladogramme plus large, plus complet et plus récent, établi par les mêmes auteurs en 2016, se trouve dans l'article Hadrosauridae.

Notes et références

Références

Voir aussi

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Hadrosauridae
 Lambeosaurinae
 Liste des genres de dinosaures
 Parasaurolophus

Liens externes 
 Description du dinosaure Charonosaurus sur Dinonews

Hadrosauridae
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du Crétacé supérieur
Dinosaure d'Asie
Paléontologie en Chine
Taxon fossile décrit en 2000